Абоїн () — португальська власна назва.

Топоніми

Абоїн (Амаранте) — парафія.
 Абоїн (Фафе) — парафія.
 Абоїн-да-Нобрега — парафія.